El término Aida o Aída puede referirse a:

Ópera 
 Aida (1871); ópera de Giuseppe Verdi.
 Princesa Aída, personaje de la ópera: princesa etíope.
 Aida (musical) (1988), musical basado en la ópera homónima.

Televisión 
 Aída (serie de televisión de España) (2005-2014), serie de televisión española, emitida por Telecinco.
 Aída (serie de televisión de Chile) (2008), serie de televisión chilena, adaptación de la serie española.
 Aída (serie de televisión de Ecuador) (2012), serie de televisión ecuatoriana, adaptación de la primera.

Nombre 
 Aída (nombre), nombre de pila femenino.

Siglas 
 Siglas AIDA: Atención (Attention), Interés (Interest), Deseo (Desire) y Acción (Action), modelo clásico que describe los efectos que produce secuencialmente un mensaje publicitario.
 Siglas de la sonda espacial AIDA (sonda espacial).
 AIDA (cómic) (2017), inteligencia artificial de Marvel Comics.